Хаен може бити:

Хаен, град у Шпанији.
Провинција Хаен, провинција у Шпанији.
Хаен (град у Перуу), град у Перуу.
Хаен (провинција у Перуу), провинција у Перуу.